Открытый чемпионат Паттайи 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 7 по 15 февраля 2009 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Вера Звонарёва выигрывает свой 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза в третий раз подряд проигрывает в решающем матче за титул соревнования ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ярослава Шведова со второй попытки выигрывает титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Тамарин Танасугарн выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2009 года
2009